Ondernemingsrechtbank
Rechtbank van koophandel, de vroegere benaming van de ondernemingsrechtbank
Handelsrechtbank (Hasselt), een gebouw te Hasselt